Il doppio del torneo di tennis Weiden Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Janko Tipsarević e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Mariano Delfino e Patricio Rudi 6-4, 7-66.

Teste di serie 

 Óscar Hernández /  Álex López Morón (quarti di finale)
 Ashley Fisher /  Stephen Huss (primo turno)

 Simon Aspelin /  Robert Lindstedt (semifinali)
 Peter Luczak /  Graydon Oliver (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 2004